«El deseo» puede designar:

Cine y televisión 
 El Deseo (f.1985), empresa productora de películas, propiedad del director español Pedro Almodóvar y su hermano Agustín;
 El deseo (1944), película argentina dirigida por Carlos Schlieper;
 El deseo (1948), película mexicana dirigida por Chano Urueta;
 El deseo (2008), cortometraje mexicano dirigido por Marie Benito;
 El deseo (2004), telenovela argentina protagonizada por Natalia Oreiro y Soledad Silveyra.